Манат — валюта Азербайджану
 Манат — валюта Туркменістану
 Манат — давньосемітська богиня долі та відплати, яка шанувалася на всьому Аравійському півострові
 Манат — село, Уланський район, Східноказахстанська область, Казахстан